Святой Луп может означать:
 Лупп Солунский — мученик, раб великомученика Димитрия Солунского;
 Луп Труаский (ок. 383—ок. 478) — святитель, епископ Трикассинский;
 Луп Сенонский (ум. 623) — католический святой, епископ Сенонский.